Coco Vandeweghe era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Carina Witthöft.

Anett Kontaveit ha vinto il suo primo titolo WTA sconfiggendo in finale Natalia Vikhlyantseva con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Dominika Cibulková (primo turno)
 Kristina Mladenovic (quarti di finale)
 Kiki Bertens (primo turno)
 Coco Vandeweghe (primo turno)

  Ana Konjuh (semifinale)
  Tímea Babos (primo turno)
  Lesia Tsurenko (semifinali)
  Kristýna Plíšková (primo turno)

Wildcard 

  Dominika Cibulková (primo turno)
  Anna Kalinskaya (primo turno)

  Arantxa Rus (quarti di finale)

Qualificate 

  Tamara Korpatsch (primo turno)
  Petra Krejsová (secondo turno)
  Miyu Katō (primo turno)

  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Antonia Lottner (secondo turno)
  Cornelia Lister (primo turno)

Lucky loser 

  Asia Muhammad (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ricoh Open 2017